Voyage (frz./engl.: „Reise“) steht für:
 Voyage (Album), Album von ABBA (2021)
 Voyage (Sänger) (* 2001), serbischer Sänger
 Cadillac Voyage, Automodell der US-amerikanischen Marke Cadillac
 VW Voyage, Automodell der Marke Volkswagen, siehe VW Gol
 Voyage 200, grafikfähiger Taschenrechner des Herstellers Texas Instruments
 Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung, interdisziplinäres Periodikum 
 The Voyage, Achterbahn in Holiday World, Indiana, Vereinigte Staaten
 Voyage, voyage, Lied von Desireless (1986)

Siehe auch: